El término Esquina puede referirse a:

Elementos arquitectónicos 
Esquina (arquitectura).

Localidades y divisiones territoriales de la Argentina 
Esquina, localidad de la Provincia de Córdoba.
Departamento Esquina, departamento de la Provincia de Corrientes.
Esquina, ciudad cabecera del anterior departamento.
San José de la Esquina, ciudad de la Provincia de Santa Fe.

Otras acepciones 
Saque de esquina, regla de fútbol.
Esquina, una revista.